Dobra steht für:

 São-toméischer Dobra, Währung des afrikanischen Staates São Tomé und Príncipe

Dobra bzw. Dobrá ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Dobra (1794–1870), rumänisch-griechisch-katholischer Bischof von Lugoj 
 Anica Dobra (* 1963), serbische Schauspielerin 
 Gina Dobra (1940–2015), bulgarische Schlagersängerin
 Kaan Dobra (* 1972), polnischer Fußballspieler
 Marius Dobra (* 1967), rumänischer Gitarrist
 Simona Dobrá (* 1987), tschechische Tennisspielerin

Dobra ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dobra (Dürrröhrsdorf-Dittersbach), Ortsteil der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Sachsen
 Dobra (Bad Liebenwerda), Ortsteil von Bad Liebenwerda, Elbe-Elster-Kreis, Brandenburg
 Dobra (Schmölln), Ortsteil der Gemeinde Schmölln, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Dobra (Thiendorf), Ortsteil der Gemeinde Thiendorf, Landkreis Meißen, Sachsen

in Österreich:
 Dobra (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Dobra (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Dobra (Gemeinde Krumau am Kamp), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Krumau am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Dobra (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

in Polen:
 Dobra (Łobez) (Dobra Nowogardzka), Stadt in der Woiwodschaft Westpommern nordöstlich von Stettin (deutsch Daber, Kreis Naugard/Pommern)
 Dobra (Großpolen), Stadt südöstlich von Turek (Powiat Turecki) in der Woiwodschaft Großpolen
 Dobra (Buk), Ort in der Woiwodschaft Großpolen
 Dobra (Staszów), Ort in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Dobra (Sanok), Ort in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dobra (Sieniawa), Ort in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dobra (Powiat Limanowski), Ort und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Dobra (Powiat Limanowski)
 Dobra (Świdnica), Ort in der Woiwodschaft Lebus (deutsch Dober, Kreis Grünberg/Schlesien)
 Dobra (Sędziejowice), Ort in der Woiwodschaft Łódź
 Dobra (Stryków), Ort in der Woiwodschaft Łódź
 Dobra (Bulkowo), Ort in der Woiwodschaft Masowien
 Dobra (Bolesławiec), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien (Dobrau, Kreis Bunzlau/Schlesien)
 Dobra (Dobroszyce), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien (Döberle (Karlsburg) Kreis Oels/Schlesien)
 Dobra (Strzeleczki), Ort in der Woiwodschaft Oppeln
 Dobra (Dębnica Kaszubska), Ort in der Woiwodschaft Pommern (Daber, Kreis Stolp/Pommern)
 Dobra (Pilica), Ort in der Woiwodschaft Schlesien
 Dobra (Police), Dobra Szczecińska, Ort und Gemeindesitz nordwestlich von Stettin in Vorpommern, Powiat Policki, Westpommern (deutsch Daber, Kreis Ueckermünde/Pommern)

in Rumänien:
 Dobra (Alba), Ort im Kreis Alba
 Dobra (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Dobra (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Dobra (Mehedinți), Ort im Kreis Mehedinți
 Dobra (Mureș), Ort im Kreis Mureș
 Dobra (Satu Mare), Ort im Kreis Satu Mare

in Serbien:
 Dobra (Golubac), Ort der Gemeinde Golubac

in der Slowakei:
 Dobrá (Slowakei), Gemeinde im Okres Trebišov

in Tschechien:
 Dobrá u Frýdku-Místku, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
 Dobrá, Ortsteil von Přibyslav, Okres Havlíčkův Brod
 Dobrá (Stožec), Ortsteil von Stožec, Okres Prachatice

Dobra ist der Name folgender Gewässer:
 Dobra (Asturien), Fluss in Spanien
 Dobra (Kupa), Fluss in Kroatien
 Dobra (Widawa), Fluss in Polen
 Dobra (Spree), Fluss in Deutschland (Brandenburg)
 Stausee Dobra, am Kamp im niederösterreichischen Waldviertel

Dobra ist der Name folgender Burgen:
 Burgruine Dobra, am Dobrastausee in Niederösterreich
 Burg Dobra (Burgenland) und ehemalige Herrschaft, bei Neuhaus am Klausenbach im Burgenland, Österreich 

Siehe auch:
 Döbra